ZSB steht für:
 Zentrale Studienberatung an Hochschulen, siehe Studienberatung #Organisation 
 Zentrum für Schule und Beruf in Bremen
 Zusammenbau in der Konstruktion und der industriellen Fertigungstechnik
 Salzburg Hauptbahnhof (IATA-Code)

Abkürzung